Erica može označavati:
 Erica (Animalia), monotipni rod pauka iz porodice Salticidae
 Erica (Plantae), biljni rod iz porodice Ericaceae